Rehren steht für:

Ortschaften in Niedersachsen:

 Rehren (Auetal) in der Gemeinde Auetal, ehemals Rehren A/O (Amt Obernkirchen)
 Rehren (Hohnhorst) in der Gemeinde Hohnhorst, ehemals Rehren A/R (Amt Rodenberg)

Namensträger:

 Karl-Henning Rehren (* 1956), deutscher Physiker
 Rehren (Adelsgeschlecht), ein baltisch-schwedischen Adelsgeschlecht